Aljochino () ist der Name von Orten in Russland:
 Aljochino (Iskutsk) in der Oblast Irkutsk
 Aljochino (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (Naukritten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Aljochino (Kirow) in der Oblast Kirow
 Aljochino (Orjol) in der Oblast Orjol
 Aljochino (Rjasan) in der Oblast Rjasan, Rajon Rjasan
 Aljochino (Rjasan, Jermisch) in der Oblast Rjasan, Rajon Jermisch
 Aljochino (Tambow) in der Oblast Tambow
 Aljochino (Tula) in der Oblast Tula
 Aljochino (Twer) in der Oblast Twer